een Maleisische oliemaatschappij, zie Petronas (bedrijf)
 een 9e-eeuwse Byzantijnse generaal, zie Petronas (generaal)
 een torencomplex in Kuala Lumpur, Maleisië, zie Petronas Twin Towers